Sallinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Sallinger (1953–2002), deutscher Unternehmer
 Raphael Sallinger (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Richard Sallinger (1863–1934), österreichischer Offizier und Militärschriftsteller
 Rudolf Sallinger (1916–1992), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Salinger